Waidach heißen folgende geographische Objekte:

Orte und Ortschaften:
 Waidach (Lengdorf), Einöde der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Waidach (Pförring), Einöde des Marktes Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Waidach (Pottenstein), Dorf der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Waidach (Gemeinde Oberdrauburg), Ortsteil des Marktes Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Waidach (Gemeinde Reichenau), Ortsteil der Gemeinde Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Waidach (Gemeinde Adnet), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Adnet im Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Waidach (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Waidach (Gemeinde Kössen), Ortsteil von Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Naturraum:
 Waidach (Naturraum), Unternaturraum des Baulandes westlich von Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weidach
 Waidacher